Lucius Cornelius Merula ist der Name folgender Personen:

*Lucius Cornelius Merula (Konsul 193 v. Chr.), römischer Politiker
Lucius Cornelius Merula (Konsul 87 v. Chr.) († 87 v. Chr.), römischer Politiker